8 steht für:
 die Zahl Acht
 8, das Jahr 8 nach Christus
 8 v. Chr., das Jahr 8 vor Christus
 8 (Theaterstück), Theaterstück von Dustin Lance Black
 8 (Kurzfilm), Kurzfilm von Anaïs-Tohé Commaret aus dem Filmjahr 2022

/8 steht für:
 Mercedes-Benz /8, Mittelklassefahrzeug von Mercedes-Benz

Siehe auch:
 Acht (Begriffsklärung)
 Typ 8
 Eight
 VIII